Шо́на Ба́рбур (; ) — канадская кёрлингистка.

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 
  (стр. 19—20)

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Канады